M2A1 peut faire référence à :
 une variante du char M2 de la seconde guerre mondiale,
 Howitzer 105 mm M2A1, un obusier américain.